Fleix (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Le Fleix – francuska gmina w regionie Akwitania